International Lawn Tennis Challenge 1904 je bil četrti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale 

1904 v športu
1904